

Chronologiczna lista

Bibliografia
 
Polityka Bahamów